Hloirac (en francès Floirac) és un municipi francès, situat al departament de la Gironda i a la regió de la Nova Aquitània.

Demografia

Administració

Agermanaments 
  Burlada
  Diébougou

Referències 

Municipis de la Gironda